Domenicane di Santa Caterina da Siena, con casa madre ad Arenberg
Domenicane di Santa Caterina da Siena, con casa madre a Bogotá
Domenicane di Santa Caterina da Siena, con casa madre a Mosul